

Persone 
 Alfio Cantarella (1941) – batterista italiano
 Eva Cantarella (1936) – giurista e scrittrice italiana, figlia di Raffaele
 Glauco Maria Cantarella (1950) – storico italiano
 Pippo Cantarella (...) – pattinatore di velocità in-line italiano
 Raffaele Cantarella (1898-1977) – grecista italiano, padre di Eva

Altro 
Cantarella focaccia tradizionale della Romagna
 Cantarella – veleno derivante dall'arsenico
 Cantarella – nome volgare del pesce Spondyliosoma cantharus
 Cantarella – titolo di un fumetto giapponese di You Higuri, pubblicato  in Italia